«Сакарьяспор» — турецкий футбольный клуб из города Адапазары, выступающий в Турецкой первой лиге. Основан в 1965 году, путём слияния клубов «Йилдыриспор», «Идманюрду», «Гюнешспор» и «Ада Генчлик». Домашние матчи проводит на стадионе «Сакарья Ататюрк», вмещающем 13 216 зрителей. В Турецкой Суперлиге в общей сложности команда провела 11 сезонов, дебютным из них был сезон 1981/82, а последним сезон 2006/07. Лучшим достижением «Сакарьяспор» в турецкой Суперлиге является 5-е место в сезоне 1981/82. Главным достижением клуба является победа в Кубке Турции в 1988 году, этот успех позволил клубу единственный раз в своей истории принять участие в розыгрыше одного из еврокубков.

Достижения 
Кубок Турции по футболу
Обладатель (1): 1987/88.
Суперкубок Турции по футболу
Финалист (1): 1988.

Сезоны по дивизионам 
 Суперлига (11): 1981–86, 1987–90, 1998–99, 2004–05, 2006–07. 
 Первая лига (34): 1965–81, 1986–87, 1990–98, 1999–04, 2005–06, 2007–09, 2011–.
 Вторая лига (2): 2009–11.

Выступления в еврокубках 

1R - первый раунд,
2R - второй раунд.

Известные игроки 

 Марио Додик
 Баба Адаму
 Ричард Кингсон
 Неко Мартинес
 Саид Макази
 Омар Дьялло
 Октай Дерелиоглу
 Рахим Зафер
 Окан Йылмаз
 Айкут Коджаман
 Суат Уста
 Огуз Четин
 Тунджай Шанлы
 Хакан Шукюр

Известные тренеры 
 Шенол Гюнеш

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Сакарьяспор на foot.dk
 Сакарьяспор на weltfussballarchiv.com
 Сакарьяспор на soccerway.com

Футбольные клубы Турции